Wynonna – variante del nome proprio di persona Winona
Wynonna – cantante statunitense
Wynonna – album di Wynonna

Pagine correlate
Wynona
Winona